Бэ́мбридж или Ба́мбридж () — английская фамилия. Известные носители:

 Бэмбридж, Артур (1861—1923) — английский футболист.
 Бэмбридж, Крис (род. 1947) — австралийский футбольный судья, обслуживал матчи чемпионата мира по футболу 1986 года.
 Бэмбридж, Люк (род. 1995) — британский теннисист.
 Бэмбридж, Уильям (1820—1879) — фотограф королевы Виктории.
 Бэмбридж, Чарльз (1858—1935) — английский футболист.
 Бэмбридж, Эрнест (1848—1917) — английский футболист.

Примечания